Душан Пуношевац (Крушевац, 28. јула 1991) српски је фудбалер који тренутно наступа за Трајал.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Трајал
 Српска лига Исток: 2021/22.
 Куп Расинског округа: 2022.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1991.
Спортисти из Крушевца
Српски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Копаоника
Фудбалери Прве петолетке
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Слоге 33
Фудбалери Доњег Срема
Фудбалери Тимока
Фудбалери Трајала
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије